Villa Angela steht für:

 Villa Ángela, Stadt in Argentinien
 Villa Angela (Bad Suderode), Villa in Bad Suderode, Sachsen-Anhalt